Торпеда «Барракуда», Суперкавітаційна торпеда, раніше «Барракуда» (нім. superkavitierender Unterwasserlaufkörper) — найновіша німецька противочовнова торпеда фірми Diehl BGT.
 Барракуда (родовище) — гігантське газонафтове родовище в Бразилії. 
 Антигуа Барракуда, ФК «Антигуа Барракуда» (англ. Antigua Barracuda Football Club) — колишній футбольний клуб зі Сент-Джонса, Антигуа і Барбуда, заснований 2010 року .
 945 Барракуда (тип атомних підводних човнів СРСР), Проект Проект 945 Барракуда — серія атомних підводних човнів (ПЧАТ).